«Godsmack» — альбом гурту Godsmack, випущений 1998 року.

Список пісень

Посилання

Примітки 

Музичні альбоми 1998
Альбоми Godsmack
Альбоми альтернативного металу
Англомовні музичні альбоми